Аммербух () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Тюбинген.  Население составляет 11 533 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 49,99 км². Официальный код — 08 4 16 048.

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга